Мелани Риос (; род. 8 апреля 1991 года, Медельин, Колумбия) — американская порноактриса колумбийского происхождения.

Биография 
Мелани Риос родилась в городе Медельин в Колумбии. В 12 лет переехала в США. Карьеру в порно начала в 2009 году, в возрасте 18 лет. Снялась в 100 фильмах и сценах.

Премии и номинации 
 2011 номинация на XBIZ Award — Лучшая новая старлетка
 2012 номинация на AVN Award — Лучшая сцена триолизма (Ж/Ж/М) — Oil Overload 4
 2012 номинация на AVN Award — Лучшая сцена лесбийского секса — Lush
 2013 номинация на XBIZ Award — Лучшая сцена — Spartacus MMXII The Beginning

Выборочная фильмография 
 Charlie’s Devils (2011)
 Latina Sex Tapes 2 (2012)
 Father Figure (2011)
 I Dream of Teens (2013)
 Boffing the Babysitter 4 (2010)
 All-American Cheerleaders (2011)
 Young Natural Titties (2012)
 Cream in My Teen 2 (2012)
 Babysitter 4 (2010)
 This Isn’t Christmas Vacation: The XXX Parody (2010)

Примечания

Ссылки 

 
 
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы по алфавиту
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Иммигрировавшие в США из Колумбии
